Das Damendoppel der US Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Pam Shriver und Natallja Swerawa gegen Jana Novotná und Laryssa Sawtschenko, das Shriver und Swerawa in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1991